FFC steht als Abkürzung für:
 Federación de Fútbol de Chile, der chilenische Fußballverband
 Football Federation of Cambodia, der Fußballverband von Kambodscha
 Fédération Française de Cyclisme, der französische Radsportverband
 Film Finance Corporation, ehemalige staatliche indische Filmförderung, siehe National Film Development Corporation
 Flat flex cable, eine spezielle Bauart einer Flachbandleitung, siehe Flachbandkabel
 Floor-fractured crater, ein Kratertyp auf dem Mond
 Folklore Fellows’ Communications, eine volkskundliche Buchreihe
 Forces françaises combattantes, französische Streitkräfte unter General de Gaulle, siehe Forces françaises libres #Résistance
 Frankfurt Football Club, besser bekannt als Frankfurt Redbacks, Australian-Rules-Football-Club aus Frankfurt
 Freiburger FC
 FC Falkirk
 FC Fulham

FFC (Frauenfußballclub) ist Namensbestandteil folgender Vereine:
 1. FFC Frankfurt
 FFC Flaesheim-Hillen
 Magdeburger FFC
 FFC Oldesloe 2000
 FFC Heike Rheine
 FFC United Schwerzenbach
 FFC Zuchwil 05

Siehe auch:
 1. FFC

Abkürzung